

OA

  OAG – Orange, New South Wales, Australie
  OAJ – Jacksonville (Albert J. Ellis Airport), NC, États-Unis
  OAK – Aéroport international d'Oakland, CA, États-Unis
 OAM – Oamaru, Nouvelle-Zélande
 OAN – Olanchito, Honduras
  OAR – Fort Ord/Monterey (Fritzsche Field), CA, États-Unis
 OAX – Oaxaca (Xoxocotlan), Mexique

OB

  OBA – Oban, Queensland, Australie
 OBC – Obock, Djibouti
 OBD – Obano, Indonésie
  OBE – Aéroport du comté d'Okeechobee, Floride, États-Unis
  OBF – Oberpfaffenhofen (Dornier/DLR), Allemagne
 OBI – Obidos, PA, Brésil
  OBK – Northbrook (Plaza Heliport), IL, États-Unis
 OBM – Morobe, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 OBN – Oban, Royaume-Uni
 OBO – Obihiro, Japon
 OBS – Aérodrome d'Aubenas Ardèche méridionale, France
  OBT – Oakland (Coliseum Street), CA, États-Unis
  OBU – Kobuk Airport, AK, États-Unis
 OBX – Obo, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 OBY – Scoresbysund, Groenland

OC

  OCA – Key Largo (Ocean Reef Club), FL, États-Unis
 OCC – El Coca, Équateur
  OCE – Ocean City Municipal Airport, MD, États-Unis
  OCF – Ocala (Jim Taylor Field), FL, États-Unis
  OCH – Nacogdoches, TX, États-Unis
  OCI – Oceanic, AK, États-Unis
 OCJ – Ocho Rios, Jamaica
  OCN – Oceanside Municipal Airport, CA, États-Unis
 OCO – San Jose (El Coco), Costa Rica
  OCQ – Oconto Municipal Airport, WI, États-Unis
 OCV – Ocana, Colombie
  OCW – Washington (Warren Field), NC, États-Unis

OD

 ODA – Ouadda, République centrafricaine
 ODB – Cordoba (San Jeronimo), Espagne
  ODD – Oodnadatta, South Australia, Australie
 ODE – Odense (Beldringe), Danemark
 ODH – , England, Royaume-Uni
 ODJ – Ouanda Djallé, République centrafricaine
  ODL – Cordillo Downs, South Australia, Australie
  ODM – Oakland (Garrett County Airport), MD, États-Unis
 ODN – Long Seridan, Sarawak, Malaisie
  ODR – Ord River, Western Australia, Australie
 ODS – Odessa (Tsentrainy), Ukraine
  ODW – Oak Harbor Air Park, WA, États-Unis
  ODX – Ord (Evelyn Sharp Field), NE, États-Unis
 ODY – Oudomxay, Laos

OE

  OEA – Vincennes (O'Neal Airport), IN, États-Unis
  OEB – Branch County Memorial Airport, MI, États-Unis
 OEC – Ocussi, Indonésie
  OEL – Oakley Municipal Airport, KS, États-Unis
 OEM – Paloemeu, Suriname
  OEO – Osceola (Municipal Airport), WI, États-Unis
 OER – Ornskoldsvik airport, Suède
 OES – San Antonio Oeste, Argentine

OF

  OFF – Omaha (Offutt Air Force Base), NE, États-Unis
 OFI – Ouango Fitini, Côte d’Ivoire
 OFJ – Olafsfjordur, Islande
  OFK – Norfolk (Karl Stefan), NE, États-Unis
  OFP – Richmond/Ashland (Hanover County), VA, États-Unis
 OFU – Aéroport d'Ofu, Samoa américaines

OG

  OGA – Ogallala (Searle Field), NE, États-Unis
  OGB – Orangeburg (Municipal Airport), SC, États-Unis
  OGD – Ogden-Hinckley Airport, UT), États-Unis
 OGE – Ogeranang, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  OGG – Aéroport de Kahului, HI, États-Unis
 OGL – Ogle, Guyana
  OGM – Ontonagon County Airport, MI, États-Unis
 OGN – Yonaguni Jima, Japon
 OGO – Abengourou, Côte d’Ivoire
 OGR – Bongor, Tchad
  OGS – Ogdensburg International Airport, NY, États-Unis
 OGU – Aéroport international d'Ordu-Giresun Turquie
 OGX – Ouargla, Algérie
 OGZ – Vladikavkaz, North Ossetia, Russie

OH

  OHC – Northeast Cape, AK, États-Unis
 OHD – Ohrid, Macedonia
 OHI – Oshakati, Namibia
 OHP – Oban Heliport, Royaume-Uni
  OHR – Wyk auf Foehr, Allemagne
 OHT – Kohat, Pakistan

OI

  OIC – Norwich (Lt. Warren Eaton Airport), NY, États-Unis
  OIL – Oil City (Splane Memorial Airport), PA, États-Unis
 OIM – Oshima Island, Japon
  OIN – Oberlin Municipal Airport, KS, États-Unis
 OIR – Okushiri, Japon
 OIT – Ōita, Japon

OJ

  OJC – Olathe (Johnson County), KS, États-Unis
 OJO – Outjo, Namibia
 OJW – Otjiwarongo, Namibia

OK

 OKA – Okinawa, Ryukyu, Japon
  OKB – Orchid Beach, Australie
  OKC – Oklahoma City (Will Rogers Airport), OK, États-Unis
 OKD – Sapporo (Okadama), Japon
 OKE – Okino Erabu, Japon
 OKF – Okaukuejo, Namibia
 OKG – Okoyo, République du Congo
 OKH – Oakham (Cottesmore RAF Station), England
 OKI – Oki Island, Japon
 OKJ – Okayama, Japon
  OKK – Kokomo, IN (Kokomo Municipal Airport), États-Unis
 OKL – Oksibil, Indonésie
  OKM – Okmulgee Municipal Airport, OK, États-Unis
 OKN – Okondja, Gabon
 OKO – Yokota (Air Force Base), Japon
 OKP – Oksapmin, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 OKQ – Okaba, Indonésie
  OKR – Yorke Islands, Queensland, Australie
  OKS – Oshkosh (Garden County Airport), NE, États-Unis
 OKU – Mokuti, Namibia
  OKY – Oakey, Queensland, Australie
  OKZ – Sandersville (Kaolin Field), GA, États-Unis

OL

 OLA – Orland, Norvège
 OLB – Olbia (Costa Smeralda), Sardinia, Italie
  OLD – Old Town (Dewitt Field), ME, États-Unis
  OLE – Olean Municipal Airport, NY, États-Unis
  OLF – Wolf Point (Clayton Airport), MT, États-Unis
  OLG – Solon Springs Municipal Airport, WI, États-Unis
  OLH – Old Harbor Airport, AK, États-Unis
 OLI – Olafsvik, Islande
 OLJ – Olpoi, Vanuatu
  OLM – Olympia Airport, WA, États-Unis
 OLN – Colonia Sarmien, Argentine
 OLO – Olomouc, Tchéquie
  OLP – Olympic Dam, Australie-Occidentale, Australie
 OLQ – Olsobip, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  OLS – Nogales International Airport, AZ, États-Unis
  OLU – Columbus Municipal Airport, NE, États-Unis
  OLV – Olive Branch Airport, MS, États-Unis
  OLY – Olney-Noble Airport, IL, États-Unis
  OLZ – Oelwein Municipal Airport, IA, États-Unis

OM

  OMA – Aéroport Eppley d'Omaha (Eppley Airfield), NE, États-Unis
 OMB – Omboue, Gabon
 OMC – Ormoc, Philippines
 OMD – Oranjemund, Namibia
  OME – Nome Airport, AK, États-Unis
 OMF – Mafraq (King Hussein Air Base), Jordanie
 OMG – Omega, Namibia
 OMH – Urmieh, Iran
 OMJ – Omura, Japon
  OMK – Omak Airport, WA, États-Unis
 OML – Omkalai, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 OMM – Marmul, Oman
 OMN – Osmanabad, Inde
 OMO – Mostar, Bosnia-Herzegovina
 OMR – Oradea, Roumanie
 OMS – Omsk, Russie
 OMY – Oddor Meanchey, Cambodge

ON

  ONA – Winona (Max Conrad Field), MN, États-Unis
 ONB – Ononge, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 OND – Ondangwa, Namibia
 ONE – Onepuso, Îles Salomon
  ONG – Mornington Island, Queensland, Australie
  ONH – Oneonta Municipal Airport, NY, États-Unis
 ONI – Moanamani, Indonésie
  ONL – O'Neill (John L. Baker Field), NE, États-Unis
  ONM – Socorro Municipal Airport, NM, États-Unis
  ONN – Onion Bay, AK, États-Unis
  ONO – Ontario Municipal Airport, OR, États-Unis
  ONP – Newport Municipal Airport, OR, États-Unis
  ONR – Monkira, Queensland, Australie
  ONS – Onslow, Western Australia, Australie
  ONT – Ontario International Airport, CA, États-Unis
 ONU – Ono I Lau, Fidji
 ONX – Colon, Panama
  ONY – Olney Municipal Airport, TX, États-Unis

OO

  OOA – Oskaloosa Municipal Airport, IA, États-Unis
  OOK – Toksook Bay Airport, AK, États-Unis
  OOL – Aéroport international de Gold Coast (Coolangatta), Queensland, Australie
  OOM – Cooma, New South Wales, Australie
  OOR – Mooraberrie, Queensland, Australie
 OOT – Onotoa, Kiribati

OP

 OPA – Kopasker, Islande
 OPB – Open Bay, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  OPF – Miami (Opa Locka Airport), FL, États-Unis
  OPG – Ogn, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  OPI – Oenpelli, Northern Territory, Australie
  OPL – Opelousas (Ahart Field), LA, États-Unis
 OPO – Porto (Pedras Rubras), Portugal
  OPS – Sinop, MT, Brésil
  OPU – Balimo, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 OPW – Opuwa, Namibia

OQ

  OQW – Maquoketa Municipal Airport, IA, États-Unis

OR

 ORA – Oran, Algérie
 ORB – Orebro, Suède
 ORC – Orocue, Colombie
  ORD – Aéroport international O'Hare de Chicago, IL, États-Unis
  ORE – Orange Municipal Airport, MA, États-Unis
  ORF – Aéroport international de Norfolk, Virginie, États-Unis
 ORG – Paramaribo (Zorg en Hoop), Suriname
  ORH – Worcester Municipal Airport, MA, États-Unis
  ORI – Port Lions Airport, Île Kodiak, Alaska, États-Unis
 ORJ – Orinduik, Guyana
 ORK – Cork international airport, Irlande
  ORL – Orlando Executive Airport, FL, États-Unis
 ORM – Northampton/Peterborough, England, Royaume-Uni
 ORN – Aéroport d'Oran - Ahmed Ben Bella, Algérie
 ORO – Yoro, Honduras
 ORP – Orapa, Botswana
  ORQ – Norwalk, CT, États-Unis
  ORR – Yorketown, South Australia, Australie
  ORS – Orpheus Island Resort, Queensland, Australie
  ORT – Northway Airport, AK, États-Unis
 ORU – Oruro, Bolivie
  ORV – Noorvik (Robert Curtis), AK, États-Unis
 ORW – Ormara, Pakistan
 ORX – Oriximina, PA, Brésil
 ORY – Paris - Orly, France
 ORZ – Orange Walk, Belize

OS

 OSA – Osaka (Metropolitan Area), Japon
  OSB – Osage Beach (Linn Creek), MO, États-Unis
  OSC – Oscoda-Wurtsmith Airport, MI, États-Unis
 OSD – Ostersund (Froson Air Base), Suède
 OSE – Omora, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  OSH – Oshkosh (Wittman Regional Airport), WI, États-Unis
 OSI – Aéroport d'Osijek, Croatie
 OSK – Oskarshamn, Suède
 OSL – Aéroport international d'Oslo-Gardermoen, Norvège
 OSM – Mosul, Irak
 OSN – Osan (Air Base), Corée du Sud
 OSP – Slupsk, Pologne
 OSR – Ostrava (Mosnov), République tchèque
 OSS – Och, Kirghizistan
 OST – Ostende-Bruges, Belgique
  OSU – Columbus (Ohio State University), OH, États-Unis
 OSW – Orsk, Orenburg, Russie
  OSX – Kosciusko-Attala County Airport, MS, États-Unis
 OSY – Namsos, Norvège
 OSZ – Koszalin, Pologne

OT

 OTA – , Éthiopie
 OTC – Bol, Tchad
 OTD – Contadora, Panama
  OTG – Worthington Municipal Airport, MN, États-Unis
  OTH – North Bend Municipal Airport, OR, États-Unis
 OTI – Morotai Island, Indonésie
 OTL – Boutilimit, Mauritanie
  OTM – Ottumwa Industrial Airport, IA, États-Unis
  OTN – Oaktown (Green Airport), IN, États-Unis
 OTP – Bucharest Henri Coandă(ex-Otopeni), Roumanie
 OTR – Coto 47, Costa Rica
  OTS – Anacortes Airport, WA, États-Unis
 OTU – Otu, Colombie
 OTV – Otavia, Namibia
 OTY – Oria, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  OTZ – Kotzebue (Ralph Wien), AK, États-Unis

OU

 OUA – Aéroport international de Ouagadougou, Burkina Faso
 OUC – Ouaga, Côte d’Ivoire
 OUD – Oujda (Les Angades), Maroc
 OUE – Ouesso, République du Congo
 OUG – Ouahigouya, Burkina Faso
 OUH – Oudtshoorn, Afrique du Sud
 OUI - Ouessant, Finistère, Bretagne, France
 OUK – Outer Skerries, Shetland Islands, Royaume-Uni
 OUL – Oulu airport, Finlande
 OUM – Hadjer, Tchad
  OUN – Norman (Westheimer Airport), OK, États-Unis
 OUR – Batouri, Cameroun
 OUS – Ourinhos, SP, Brésil
 OUT – Bousso, Tchad
 OUU – Quanga, Gabon
 OUZ – Zouerate, Mauritanie

OV

 OVA – Bekily, Madagascar
 OVB – Novosibirsk (Tolmachevo), Russie
 OVD – Oviedo/Aviles (Asturias), Espagne
  OVE – Oroville Municipal Airport, CA, États-Unis
 OVL – Ovalle, Chili
  OVN – Ouven, Australie
  OVO – North Vernon Airport, IN, États-Unis

OW

  OWA – Owatonna Municipal Airport, MN, États-Unis
  OWB – Aéroport régional de Owensboro-Comté de Daviess, Kentucky, États-Unis
  OWD – Norwood Memorial Airport, MA, États-Unis
 OWE – Owendo, Gabon
  OWI – Ottawa Municipal Airport, KS, États-Unis
  OWK – Norridgewock (Central Maine), ME, États-Unis
  OWX – Ottawa (Putnam County), OH, États-Unis

OX

 OXB – Aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau, Guinée-Bissau  
  OXC – Waterbury-Oxford Airport, CT, États-Unis
  OXD – Oxford (Miami University Airport), OH, États-Unis
 OXF – Oxford, England, Royaume-Uni
  OXI – Knox (Starke County Airport), IN, États-Unis
  OXO – Orientos, New South Wales, Australie
  OXR – Oxnard Airport, CA, États-Unis
  OXV – Knoxville Municipal Airport, IA, États-Unis
  OXY – Morney Plains, Queensland, Australie

OY

 OYA – Goya, Argentine
 OYE – Oyem, Gabon
 OYG – Moyo, Uganda
 OYK – Oiapoque, AP, Brésil
 OYL – Moyale, Kenya
  OYN – Ouyen, Victoria, Australie
 OYO – Tres Arroyos, Argentine
 OYP – Saint-Georges-de-l'Oyapock, Guyane
  OYS – Yosemite Park, CA, États-Unis

OZ

  OZA – Ozona Municipal Airport, TX, États-Unis
 OZC – Ozamis City, Philippines
 OZG – Zagora, Maroc
 OZH – Zaporizhzhya, Ukraine
 OZP – Moron de la Frontera (Air Base), Espagne
  OZR – Fort Rucker (Ozark), AL, États-Unis
 OZZ – Ouarzazate airport, Maroc

O